La Reine des pommes peut faire référence à :
 La Reine des pommes (The Five Cornered Square) est un roman policier de Chester Himes publié en 1958 :
 La Reine des pommes, une bande dessinée française de Wolinski, adaptée du roman.
 Rage in Harlem (La Reine des pommes), un film américain de Bill Duke, sorti en 1991, adapté du roman.
 La Reine des pommes, un film de Valérie Donzelli, sorti en 2010.
 La Reine des pommes, une chanson de Lio composée par Jacques Duvall et Alain Chamfort, sur l'album Amour toujours, 1983.